Die Liste der Spieler der Vancouver Whitecaps umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Vancouver Whitecaps seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 2011 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 24. Oktober 2016 (Ende der Saison 2016).

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für die Vancouver Whitecaps absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für die Vancouver Whitecaps erzielte.
 Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für die Vancouver Whitecaps absolvierte.
 Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für die Vancouver Whitecaps erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei den Vancouver Whitecaps in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

 Liste
Vancouver Whitecaps
Fussballspieler Vancouver Whitecaps